Neferite I, sovrano della XXIX dinastia egizia
 Neferite II, sovrano della XXIX dinastia egizia